Pseudoperichaeta är ett släkte av tvåvingar. Pseudoperichaeta ingår i familjen parasitflugor. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Parasitflugor
Pseudoperichaeta